Broncho Billy's Love Affair – film del 1912 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 Broncho Billy's Love Affair – film del 1915 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 Broncho Bill's Love Affair – film del 1912 diretto da Thomas H. Ince